Okręty US Navy o nazwie USS "Satterlee", pochodzącej od oficera United States Coast Guard Charlesa Satterlee:
Pierwszy "Satterlee" (DD-190) był niszczycielem typu Clemson, który wszedł do służby w 1919 i został z niej wycofany w 1922. Przekazany Royal Navy w 1940 służył jako HMS "Belmont" i został zatopiony w 1942.
Drugi "Satterlee" (DD-626) był niszczycielem typu Gleaves, który służył w latach 1943-1946.
Satterlee